Uchtenhagen steht für:

 Uchtenhagen (Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht
 Uchtenhagen (Osterburg), Ortsteil der Hansestadt Osterburg (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
  Uchtenhagen im Landkreis Saatzig, Pommern, heute: Krzywnica, Ortsteil der Gmina Stara Dąbrowa, Powiat Stargardzki, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Uchtenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Uchtenhagen (1928–2022), Schweizer Psychiater und Suchtspezialist
 Hasso (I) von Wedel-Uchtenhagen, Vogt der Neumark
 Henning von Uchtenhagen (14. Jahrhundert), Erbauer der Festung Oderberg
 Lilian Uchtenhagen (1928–2016), Schweizer Politikerin (SP)